Mužská čtyřhra Moselle Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, jehož členové se rozhodli startovat na souběžně hraném turnaji St. Petersburg Open.

Vítězem se stal třetí nasazený francouzský pár Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal nenasazenou nizozemsko-novozélandskou dvojici Wesley Koolhof a Artem Sitak po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej. Benneteau vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Vasellina to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (odstoupili)
  Santiago González /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Marcel Granollers /  David Marrero (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017